UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik (также UFC Fight Night 149 или UFC on ESPN+ 7) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 20 апреля 2019 года в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, Россия.

Предыстория 
Турнир позиционировался как первый в Санкт-Петербурге и второй на территории России, после состоявшегося в сентябре 2018 года UFC Fight Night: Хант — Олейник.

По изначальной задумке организаторов в главном бою вечера должны были встретиться россиянин Александр Волков, бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе, и представитель Нидерландов Алистар Оверим, бывший чемпион Strikeforce в тяжёлом весе. Тем не менее, через какое-то время Волков снялся с турнира из-за проблем со здоровьем и был заменён другим российским бойцом Алексеем Олейником.

На турнир был заявлен Эмиль Вебер Меэк, который должен был драться с Султаном Алиевым, однако в конечном счёте он отказался от выступления по неизвестным причинам, и его заменил Кэйта Накамура.

Соперником Гаджимурада Антигулова изначально являлся Роман Долидзе, позже его заменили Михалом Олексейчуком.

Здесь должен был дебютировать новичок организации Роман Копылов, в соперники которому дали Кшиштофа Йотко. В итоге Копылов отказался от участия в турнире, сославшись на травму, а Йотко получил в оппоненты Алена Амедовского.

В карде турнира значился бой между Муином Гафуровым и Мовсаром Евлоевым, однако 24 марта выяснилось, что контракт Гафурова с его бывшим промоушеном ONE Championship до сих пор не закрыт, и контракт с UFC в связи с этим был аннулирован. Новым соперником Евлоева стал Чхве Сын У.

Абдулкерим Эдилов должен был выйти в клетку против Девина Кларка, но снялся с турнира при невыясненных обстоятельствах и 25 марта был заменён Иваном Штырковым. Тем не менее, бою так и не суждено было состояться, поскольку буквально за день до начала турнира Штырков отказался от участия, сославшись на проблемы со здоровьем.

Также в начале апреля с турнира снялся Теэму Паккален, который должен был драться с Александром Яковлевым. Его заменил новичок организации Алекс да Силва Куэлью.

Результаты

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:
Бой вечера: Ислам Махачев — Арман Царукян
Выступление вечера: Сергей Павлович и Магомед Мустафаев

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night
События 20 апреля
Спорт в России в 2019 году
Апрель 2019 года
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге